TICAM1 () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на короткому плечі 19-ї хромосоми. Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 712 амінокислот, а молекулярна маса — 76 422.

Кодований геном білок за функцією належить до фосфопротеїнів. 
Задіяний у таких біологічних процесах, як апоптоз, імунітет, вроджений імунітет, запальна відповідь, противірусний захист. 
Локалізований у цитоплазматичних везикулах.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 19

Некатегоризовані білки